"She's Out of My Life" es una canción escrita por el compositor estadounidense Tom Bahler e interpretada por el cantante estadounidense Michael Jackson. La canción fue lanzada como el cuarto sencillo del álbum de Jackson, Off the Wall. 

En 2004, la canción apareció en The Ultimate Collection. Alcanzó el puesto número 10 en el Billboard Hot 100, siendo la primera vez que un solo artista había logrado cuatro éxitos Top 10 de un álbum. En Estados Unidos, ganó un Gold 45 en ventas. A diferencia de los sencillos anteriores del álbum, que eran todas canciones de disco y funk orientadas a la danza uptempo, "She's Out of My Life" fue una balada emocional. La canción tiene un ritmo de 66 latidos por minuto, lo que la convierte en una de las canciones más lentas de Jackson.

La canción es sobre una ruptura dolorosa. Se ha afirmado que Bahler escribió la canción sobre Karen Carpenter, con quien Bahler había mantenido una relación. Sin embargo, he declarado: "El hecho es que, para entonces, ya había escrito esa canción, Karen y yo nos volvimos románticos". Esa canción fue escrita más sobre Rhonda Rivera ... Rhonda y yo habíamos estado juntos por dos años, y fue después de que rompimos que comencé a salir con Karen. "[2]

La versión de la canción, que presenta a Jackson cantando con una guitarra, fue lanzada en el segundo álbum del álbum de 2009 de Michael Jackson, This Is It. La canción ha sido versionada por una variedad de artistas, como Patti LaBelle, Ginuwine, 98 °, S Club 7, Barbara Mandrell, Daniel Evans, Nina, Willie Nelson, Josh Groban y Karel Gott.

Producción 
Quincy Jones originalmente tenía la intención de guardar la canción para Frank Sinatra. Sin embargo, quería que Jackson grabara material con temas más maduros y "sintiera toda la gama de su voz", por lo que decidió llamar la atención de Jackson sobre la canción. 

Un momento conmovedor en la canción ocurre cerca del final cuando Jackson comienza a llorar cuando canta la palabra "life" (vida).

A pesar de que había intentado grabar los últimos momentos de la canción con moderación emocional, después de numerosos intentos, continuó terminando la interpretación de la misma forma, rompiendo en llanto.

"Cuando lo grabamos con Michael...sé que fue una experiencia que nunca había pensado en cantar en una canción, porque es una emoción muy madura. Y él lloró al final de cada toma, ya sabes. Grabamos sobre —no sé— 8-11 tomas, y cada una al final, él simplemente lloró, y yo dije 'hey - eso es lo que se supone que debe ser, déjalo ahí'.

—Quincy Jones, edición especial de Off the Wall 2001, entrevista 3 de Quincy Jones.

En la autobiografía de Jackson, Moonwalk, escribió que la canción trata de saber que las barreras que lo separan de los demás parecen ser fáciles de superar, sin embargo, hacen que se pierda lo que realmente desea. Dijo que lloró por el repentino efecto de las palabras, porque "había estado permitiendo que se acumularan tantas cosas dentro de mí". En particular, le recordó su sensación de ser "tan rico en algunas experiencias mientras era pobre en momentos de verdadera alegría ". "Estaba preocupado por el hecho de que tal cosa se evidenciase, pero si tocaba las fibras del corazón del público, esto me haría sentirme menos solitario". "Yo había tenido poco amigos íntimos en aquel tiempo y me sentía muy aislado". Cuenta también en su autobiografía que caminaba por su barrio esperando conocer a personas que no sabían quién era él y que también necesitara un amigo.

Vídeo Musical 
Se produjo un vídeo musical para promocionar la canción, que mostraba a Michael con una camisa azul verdosa, pantalones oscuros y sentado en un taburete con un foco que brilla detrás de él. El vídeo utiliza una técnica de pantalla dividida para mostrar simultáneamente a Jackson desde dos ángulos diferentes durante el segundo y tercer versos. 

Fue dirigido por Bruce Gowers, quien también dirigió un video similar para el sencillo anterior de Jackson "Rock with You". El video se muestra con mucha menos frecuencia que los últimos videos de Jackson, pero se incluye en el DVD box Michael Set's Vision, que marca su primer lanzamiento en DVD. Fue parodiado en el video de Dr. PC Man Three Minutes Hour Life.

Lanzamiento y Recibimiento 
La canción alcanzó el puesto # 10 en los Estados Unidos en el Billboard Hot 100. El sencillo fue aún más exitoso en el Reino Unido y alcanzó el puesto número 3 en las listas (la posición equivalente alcanzada por el sencillo debut de Off the Wall "Don't Stop 'til You Get Enough").

Dada la respuesta popular a su interpretación emocional, la canción se mantuvo en el set de Jackson durante muchos años.

Recibimiento por parte de la crítica 
El editor de AllMusic, Stephen Thomas Erlewine, llamó a la canción una "balada exagerada" pero alabó el canto "cegadoramente dotado" de Jackson en la pista. El editor de Rolling Stone, Stephen Holden, elogió: "El fraseo ultradramático del cantante, que conlleva enormes riesgos emocionales y gana todo el tiempo, libra la última gota de patetismo del tirador de lágrimas de Tom Bahler," Ella está fuera de mi vida ".

Presentaciones en vivo 
La canción fue interpretada durante el Triumph Tour y Victory Tour de The Jacksons. También se realizó en el Bad World Tour de Jackson, en el Dangerous World Tour y en el concierto de Royal Brunei, que también resultó ser la última presentación en vivo de la canción. La canción también se ensayó a dúo con una vocalista de respaldo para el primer concierto benéfico "Michael Jackson & Friends" en Seúl, Corea del Sur, pero se canceló para la presentación final, que tuvo lugar diez años antes del día de la muerte de Jackson.

Las presentaciones en vivo de la canción se presentaron en el Live en Wembley el 16 de julio de 1988, Live in Bucharest: The Dangerous Tour, y Michael Jackson: Live en el DVD del 16 de julio de 1988 en Wembley. El audio en vivo está disponible en el CD Live at Wembley del 16 de julio de 1988, incluido como un bono en Bad 25, y en el álbum en vivo de 1981, The Jacksons Live!

Jackson llevaría a un miembro de la audiencia femenina al escenario con él mientras interpretaba la canción.